Gautrelet ist der Familienname von:
 Jean Gautrelet (1878–1941), französischer Physiologe
 Sylvie Gautrelet, französische Kostümbildnerin (20. Jahrhundert)